Coustou kan syfta på:

 Nicolas Coustou (1658–1733), fransk skulptör
 Guillaume Coustou den äldre (1677–1748), fransk skulptör, den föregåendes bror
 Guillaume Coustou den yngre (1716–1777), fransk skulptör, son till Nicolas Coustou